Municípios do Brasil
 Esperantina (Piauí)
 Esperantina (Tocantins)

Desambiguações de topônimos